XFO – codice valutario ISO 4217 del Franco-Oro, valuta speciale usata dalla Banca per i Regolamenti Internazionali (BRI)